Ombre rosse, film di John Ford del 1939
 Ombre rosse, rivista diretta da Goffredo Fofi
 Ombre rosse, album di Teresa De Sio
 Le ombre rosse, film di Citto Maselli del 2009